Pruszki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Pruszki, village de la voïvodie de Łódź
 Pruszki, village de la voïvodie de Mazovie